La UEFA Champions League 2016-2017 è stata la 62ª edizione (la 25ª con la formula attuale) della Champions League, organizzata dalla UEFA, disputata tra il 28 giugno 2016 e il 3 giugno 2017, con la finale al Millennium Stadium di Cardiff.

Per la dodicesima volta nella storia della competizione, a trionfare è stato il  che ha sconfitto 4-1 nell'atto conclusivo la . Il Real Madrid ha ottenuto il diritto a partecipare alla Supercoppa UEFA 2017 e alla Coppa del mondo per club FIFA 2017.

Squadre partecipanti 
A questa edizione prendono parte 78 squadre di 53 delle 55 federazioni affiliate alla UEFA, secondo la seguente tabella:

Lista 
I club sono stati ordinati in base al loro coefficiente UEFA (aggiornato al maggio del 2016). Accanto ad ogni club è riportata la posizione in classifica nei loro rispettivi campionati.
(*) Squadra campione in carica.

Ranking delle federazioni 
Per l'edizione 2016-2017 della Champions League le federazioni sono allocate in base al coefficiente UEFA per nazioni del 2016, che prende in considerazione le prestazioni delle squadre nelle competizioni europee dalla stagione 2010-2011 a quella 2014-2015.

Date

Partite

Qualificazioni

Primo turno preliminare

Secondo turno preliminare

Terzo turno preliminare 

|-
!colspan=11|Campioni

|-
!colspan=6|Piazzate

Spareggi 

|-
!colspan=6|Campioni

|-
!colspan=6|Piazzate

Fase a gironi 

Il sorteggio per la fase a gironi si è tenuto a Monaco il 25 agosto 2016.

Le partite della fase a gironi si terranno nelle seguenti date: 13-14 settembre, 27-28 settembre, 18-19 ottobre, 1-2 novembre, 22-23 novembre e 6-7 dicembre 2016.

Gruppo A 

|-
!colspan=3|1ª giornata

|-
!colspan=3|2ª giornata

|-
!colspan=3|3ª giornata

|-
!colspan=3|4ª giornata

|-
!colspan=3|5ª giornata

|-
!colspan=3|6ª giornata

Gruppo B 

|-
!colspan=3|1ª giornata

|-
!colspan=3|2ª giornata

|-
!colspan=3|3ª giornata

|-
!colspan=3|4ª giornata

|-
!colspan=3|5ª giornata

|-
!colspan=3|6ª giornata

Gruppo C 

|-
!colspan=3|1ª giornata

|-
!colspan=3|2ª giornata

|-
!colspan=3|3ª giornata

|-
!colspan=3|4ª giornata

|-
!colspan=3|5ª giornata

|-
!colspan=3|6ª giornata

Gruppo D 

|-
!colspan=3|1ª giornata

|-
!colspan=3|2ª giornata

|-
!colspan=3|3ª giornata

|-
!colspan=3|4ª giornata

|-
!colspan=3|5ª giornata

|-
!colspan=3|6ª giornata

Gruppo E 

|-
!colspan=3|1ª giornata

|-
!colspan=3|2ª giornata

|-
!colspan=3|3ª giornata

|-
!colspan=3|4ª giornata

|-
!colspan=3|5ª giornata

|-
!colspan=3|6ª giornata

Gruppo F 

|-
!colspan=3|1ª giornata

|-
!colspan=3|2ª giornata

|-
!colspan=3|3ª giornata

|-
!colspan=3|4ª giornata

|-
!colspan=3|5ª giornata

|-
!colspan=3|6ª giornata

Gruppo G 

|-
!colspan=3|1ª giornata

|-
!colspan=3|2ª giornata

|-
!colspan=3|3ª giornata

|-
!colspan=3|4ª giornata

|-
!colspan=3|5ª giornata

|-
!colspan=3|6ª giornata

Gruppo H 

|-
!colspan=3|1ª giornata

|-
!colspan=3|2ª giornata

|-
!colspan=3|3ª giornata

|-
!colspan=3|4ª giornata

|-
!colspan=3|5ª giornata

|-
!colspan=3|6ª giornata

Fase a eliminazione diretta

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Classifica marcatori 
Dati aggiornati al 3 giugno 2017

Squadra della stagione

Note

Voci correlate 
 Competizioni UEFA per club
 Coppe calcistiche europee
 UEFA Youth League 2016-2017
 UEFA Europa League 2016-2017
 Tragedia di piazza San Carlo

Calcio nel 2016
Calcio nel 2017